Pangwe bezeichnet

 die Fang, frühere Bezeichnung einer Ethnie in Kamerun, Gabun und Äquatorialguinea
 deren Sprache Fang, zugehörig den Bantusprachen
 Myene, eine Gruppierung von Bantusprachen, vorwiegend aus Gabun